Pesko ist der Familienname folgender Personen:
 Manuela Pesko (* 1978), Schweizer Snowboarderin
 Zoltán Peskó (1937–2020), ungarischer Dirigent

Siehe auch:
 Peschko